Маннес-колледж — Новая школа музыки () — консерватория, расположенная в Нью-Йорке. Основана в 1916 году скрипачом Дэвидом Маннесом, концертмейстером Нью-Йоркского симфонического оркестра. В 1989 году Маннес-колледж вошёл в состав нью-йоркского университета Новая школа, в связи с чем в 2005 году изменил название на нынешнее.

В настоящее время в Маннес-колледже учится 295 студентов на основном отделении, 490 на подготовительном.

Известные преподаватели 
 Джордж Селл (дирижёр)
 Джордже Энеску (композитор)
 Богуслав Мартину (композитор)

Известные выпускники 
 Чон Мён Хун (пианист)
 Илья Казанцев (пианист)
 Ричард Гуд (пианист)
 Мюррей Перайя (пианист)
 Юджин Истомин (пианист)
 Джером Роуз (пианист)
 Лоуренс Лейтон Смит (пианист и дирижёр)
 Билл Эванс (джазовый пианист)
 Фредерика фон Штаде (певица)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Консерватории по алфавиту
 
Появились в 1916 году в США